Святилище Ідзумо
 Провінція Ідзумо
 Ідзумо (місто)
 JS Izumo — японський вертольотоносець (2013)